Taytay kan verwijzen naar:
Taytay (Palawan), een gemeente in de Filipijnse provincie Palawan;
Taytay (Rizal), een gemeente in de Filipijnse provincie Rizal;